

États-Unis

Villes et villages 
 Akron, ville siège du comté de Summit, dans l'État de l'Ohio ;
 Akron, village du comté de Hale, dans l'État de l'Alabama ;
 Akron, petite ville du comté de Washington, dans l'État du Colorado ;
 Akron, petite ville du comté de Fulton, dans l'État de l'Indiana ;
 Akron, petite ville du comté de Plymouth, dans l'État de l'Iowa ;
 Akron, petit village du comté de Tuscola, dans l'État du Michigan ;
 Akron, petite ville du comté d'Erie, dans l'État de New York ;
 Akron, petite ville du comté de Lancaster, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Akron, petite localité du comté de Tyler, dans l'État de Virginie-Occidentale ;

Townships 
 Akron Township, village du comté de Peoria, dans l'État de l'Illinois ;
 Akron Township, petite ville du comté de Tuscola, dans l'État du Michigan ;
 Akron Township, localité du comté de Big Stone, dans l'État du Minnesota ;
 Akron Township, localité du comté de Wilkin, dans l'État du Minnesota ;

Bénin 
 Akron, petit quartier historique de la ville de Porto-Novo.

Voir aussi 
 FK Akron Togliatti, club de football russe basé à Togliatti
 , dirigeable de l'US Navy
 , aussi orthographié Akron, entreprise russe de produits chimiques
 Acron